Un illusionniste est quelqu'un qui pratique l'illusionnisme ou la prestidigitation.

Voir aussi 
  une page d'homonymie.